Wolseley (automerk)
 Wolseley (Zuid-Australië)
 Wolseley (Zuid-Afrika)